Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ladies Championship Lausanne 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 13. bis 15. Juli 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Lausanne